Zerfaß ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Zerfaß (* 1978), Liturgiewissenschaftler an der Universität Salzburg
 Ansgar Zerfaß (* 1965), Kommunikations- und Medienwissenschaftler, Leipzig
 Dan Zerfaß (* 1968), deutscher Kirchenmusiker
 Julius Zerfaß (1886–1956), deutscher Autor
 Rolf Zerfaß (1934–2022), katholischer Pastoraltheologe und Homiletiker, Würzburg (em.)